Кирю́хин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Кирюхин, Анатолий Михайлович (1938—2003) — футбольный тренер.
 Кирюхин, Андрей Анатольевич (1987—2011) — российский хоккеист.
 Кирюхин, Владимир Иванович (1922—2003) — академик РАН, учёный-теплофизик.
 Кирюхин, Михаил Алексеевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 
 
 Кирюхин, Роман Викторович (род. 1981) — российский журналист, телеведущий.
 Кирюхин, Сергей Александрович (род. 1987) — российский самбист.

 Кирюхина

См. также 
 Кирюшин